Krémer Ferenc (1822–1874) kolozsvári iparos, szabómester 
 Krémer Ferenc (1903–1978) magyar színész, rendező, színigazgató
 Krémer Ferenc (1954) szociológus, történész, politológus